Натуральне число 786
 786 рік до нашої ери
 786 рік нашої ери